Toden () est une ligne de tramway exploitée par le Bureau des Transports de la Métropole de Tokyo au Japon. Historiquement c'était, dans les années 1950-1960, le plus grand réseau de tramway du Japon utilisé par environ 1,75 million de personnes par jour. La concurrence de la voiture et des transports en commun par autobus et métro a entraîné la fermeture des lignes, de 1967 à 1972, à l'exception de la ligne Toden Arakawa.

Histoire

Caractéristiques

Notes et références

Sources

Liens externes 
 

Tramway au Japon
Transport à Tokyo